98-й меридіа́н схі́дної довготи́ — лінія довготи, що простягається від Північного полюса через Північний Льодовитий океан, Азію, Індійський океан, Південний океан та Антарктиду до Південного полюса.

Починаючи з Північного полюса та рухаючись на південь до Південного полюса, 99-й меридіан східної довготи проходить через:

{| class="wikitable"
! Країна, територія або море
! Примітки
|-
| style="background:#b0e0e6;" | Північний Льодовитий океан
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
| Острів Комсомолець, Північна Земля
|-
| style="background:#b0e0e6;" | Північний Льодовитий океан
| style="background:#b0e0e6;" | Море Лаптєвих
|-
| 
| Острів Жовтневої Революції, Північна Земля
|-
| style="background:#b0e0e6;" | Північний Льодовитий океан
| style="background:#b0e0e6;" | Карське море
|-
| 
| 5 км
|-
| 
| 13 км
|-
| 
|
|-
|  (Бірма)
|
|-
| 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | Андаманське море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
| Острови архіпелагу Мерге
|-
| 
| Острів Ява
|-
| style="background:#b0e0e6;" | Індійський океан
| style="background:#b0e0e6;" | проходить на схід від острова Ніас та на захід від островів Бату
|-
| 
| Острів Ява
|-
| style="background:#b0e0e6;" | Південний океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| Антарктида
| Австралійська антарктична територія,на яку висуває претензії 
|-
|-
|}

Див. також 
 97 меридіан східної довготи
 99 меридіан східної довготи

Лінії довготи